Il singolare del torneo di tennis Laguna Hills Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Lareau che ha battuto in finale Michael Sell 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)

 Franco Squillari (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Albert Portas (primo turno)
 Sébastien Lareau (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Laguna Hills Challenger 1999